Jorge Cardoso (presbítero) (1606-1669) — presbítero, historiador e hagiógrafo português
 Jorge Cardoso (guitarrista) — guitarrista argentino
 Jorge Cardoso (produtor musical) — produtor musical brasileiro
 Jorge Cardoso (investigador) — investigador português de engenharia biomédica

Desambiguações de antropônimos